Рай-Оленівка — селище в Україні, Харківському районі Харківської області.
 Рай-Оле́нівка — пасажирський зупинний пункт Харківського залізничного вузла Полтавського напрямку.
 Рай-Оле́нівка — санаторій біля Рай-Оленівки.